Lehto ist der Familienname folgender Personen:

 JJ Lehto (* 1966), finnischer Rennfahrer
 Katja Lehto (* 1972), finnische Eishockeyspielerin
 Lassi Lehto (* 1965), finnischer Musiker, siehe Jimi Tenor
 Marja Lehto (* 1959), finnische Diplomatin
 Mika Lehto (* 1979), finnischer Eishockeytorwart
 Olli Lehto (1925–2020), finnischer Mathematiker
 Petteri Lehto (* 1961), finnischer Eishockeyspieler
 Reino Ragnar Lehto (1898–1966), finnischer Ministerpräsident